Burmees (kattenras), een kattenras
Burmese, een paard van Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk (geschonken door de Royal Canadian Mounted Police
Birmaans, de taal gesproken in Birma
Birmees, een inwoner van het land Birma